Jango steht für:

 Jango (Pakistan), Ort in Pakistan
 Jango (Website), Musikstreaming-Dienst
 den Rufnamen von João Goulart (1918–1976), brasilianischer Politiker
 einen Mischtanz aus Tango Argentino und Jive
 Jango Fett, fiktive Filmfigur aus Star Wars

Siehe auch:
 Django